Seznam IC objektů 1–250 uvádí část seznamu tzv. IC objektů, které jsou obsaženy v astronomickém katalogu známém jako Index Catalogue (IC); tento katalog mlhovin, hvězdokup a galaxií byl poprvé publikován roku 1895 a byl postupně rozšířen na více než 5000 objektů.

Seznam IC objektů 0001-0250
Seznam IC objektů 0001-0250